Cieki w Polsce
 Groniowski Potok – potok, dopływ Kudowskiego Potoku
 Groniowski Potok – potok, dopływ Ochotnicy

Przypisy